Эрса:

 Эрса — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика.
 Эрса, Мирдза (1924—2008) — латвийская переводчица.